Fronton kan syfta på följande:

 Fronton – ett begrepp inom arkitektur

Geografi

Frankrike 

 Fronton, Haute-Garonne, kommun, Département de la Haute-Garonne,

USA 

 Fronton (ort i USA), Texas, Starr County, 

Robotskapade USAförgreningar